GMV est un sigle qui peut désigner :
 Game music video ;
 Grande muraille verte, l’initiative phare du continent africain pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification.
 GMV, une entreprise espagnole de haute technologie. 

GMV est un code qui peut désigner :
 gamo, une langue afro-asiatique de la branche des langues omotiques parlée en Éthiopie, par les Gamo, les Gofa et les Dawro, selon le code IETF.

Code